«Бурна́ковская» — 12-я станция Нижегородского метрополитена. Расположена на Сормовско-Мещерской линии между станциями «Канавинская» и «Буревестник». Получила название по одноимённому микрорайону и проезду, однако на этапе проектирования предполагалось название «Куйбышевская» (по одноимённой улице) или «Спортивная».

Характеристика 
Открыта 20 декабря 1993 года в составе первого пускового участка Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена «Московская — Бурнаковская». Станция мелкого заложения, колонного типа, трёхпролётная. Имеет два подземных вестибюля.

Расположение 
Станция расположена в Московском районе вблизи Гордеевского и Бурнаковского микрорайонов на пересечении улицы Куйбышева и Бурнаковского проезда с Сормовским шоссе напротив ОКБМ им. И. И. Африкантова.

Расположенные у метро объекты 
 ОКБМ им. И. И. Африкантова
 Торговый центр «Созвездие»
 Троллейбусное депо № 2

Привязка общественного транспорта 
Возле станции «Бурнаковская» проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта:

Троллейбусные маршруты 

 маршрут работает только в будние дни в «часы-пик»

Автобусные маршруты 

 Маршрутное такси:
 № т57 «Верхние Печёры-5 — Красное сормово»

Пригородные

Оформление 
Восьмиугольные колонны выложены белым мрамором, стены выкрашены красной краской, внизу выложены красной фигурной черепицей. Пол выложен тёмным гранитом, пересечённым полосами белого мрамора. «Бурнаковская» — первая станция Нижегородского метрополитена, на которой название станции, указатели «Выход в город» и указатели станций на путевых стенах выполнены из самоклеящейся плёнки. В связи с тем, что на Сормовско-Мещерской линии принято левостороннее движение поездов, на станции у въездов в тоннель установлено четыре комплекта интервальных часов, два из них отключены.

Расписание

Путевое развитие 
За станцией, в сторону «Буревестника», расположен двухпутный оборотный тупик.

Галерея

См. также 
 Список станций Нижегородского метрополитена

Ссылки 
 Станция на сайте «Прогулки по метро»
 Фотографии станций Нижегородского метрополитена

Станции Нижегородского метрополитена
Сормовско-Мещерская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1993 году